Het ATP-toernooi van Halle 2002 werd van 10 tot en met 16 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 2002 trok 107.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle